Fria steht für:

 Fria (Guinea), der Hauptort der Präfektur Fria in der Region Boké in Guinea
 Fria (Präfektur), eine Präfektur in der Region Boké in Guinea
 germanische Göttin Frigg oder Frigga, siehe Frigg 

Siehe auch:
 Rito de la Agua Fria, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Vila Fria